Arroz y tartana, novela de Vicent Blasco Ibáñez escrita el 1894.
 Arroz y tartana, serie de TVE del año 2003.